Чунтонов — фамилия; имеет женскую форму Чунтонова.
 Чунтонов, Михаил Митрофанович (1896 — ?) — старший лейтенант госбезопасности, начальник в разное время КарЛАГА, БамЛАГа и Белбалтлага.
 Чунтонов, Николай Григорьевич (1925—1977) — участник Великой Отечественной войны, наводчик орудия, младший сержант, Герой Советского Союза.